Kronacker ist

ein Familienname:
 Paul Kronacker (1897–1994), belgischer Politiker der Liberalen Partei

ein Ortsname:
 Kronacker (Hohenlinden), Ortsteil der Gemeinde Hohenlinden, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kronacker (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern